Le Sceau de Salomon désigne :

 Les Sceaux-de-Salomon, plantes de la famille des Ruscaceae ou des Liliaceae.
 La légende du sceau de Salomon, anneau magique que le Roi Salomon était censé avoir possédé.
 Le symbole (✡) dit sceau de Salomon, étoile de David ou hexagramme étoilé.